Koenig, apellido de origen alemán cuya traducción al español es ‘rey’ o ‘soberano’, puede referirse a las siguientes personalidades:

 Albert Koenig, óptico alemán.
 Alexander Koenig (1858-1940), naturalista, zoólogo y ornitólogo alemán.
 Eduardo Koenig Carrillo (1928-1991), profesor y político chileno.
 Ezra Koenig, cantante y líder de la banda estadounidense de indie rock Vampire Weekend.
 Friedrich Koenig (1774-1833), inventor alemán de la imprenta de alta velocidad.
 Fritz Koenig (n. 1924), escultor alemán.
 Gottfried Michael Koenig (n. 1926), compositor germano-holandés.
 Johann Gerhard Koenig (1728-1785), misionero, botánico y médico alemán.
 Josh Andrew Koenig (1968-2010), actor estadounidense.
 Juan Ramón Koenig (1625-1709), cosmógrafo mayor del Virreinato del Perú.
 Pierre Kœnig (1898-1970), político y militar francés, mariscal de Francia a título póstumo.
 Robbie Koenig (n. 1971), tenista sudafricano.
 Walter Koenig (n. 1936) actor, escritor y director estadounidense de cine.

Además, puede hacer referencia a:

 El museo Koenig, un museo de historia natural.
 El prisma de Abbe-Koenig, un tipo de prisma óptico reflector, usado para rotar 180º una imagen en un instrumento óptico.
 Tolle Koenig, personaje de ficción de la serie de anime Gundam Seed.

cs:König
de:König (Begriffsklärung)
en:Koenig
fr:König
nl:Koning
no:König
pt:Rei (desambiguação)
ru:Кёниг
sv:König